Dit is een lijst van burgemeesters van de Nederlandse gemeente Goes in de provincie Zeeland.

 
Goes